Keutcha ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Keutcha (1923–2012), kamerunischer Diplomat und Minister
 Julienne Keutcha (1924–2000), kamerunische Politikerin und Abgeordnete